Марокканский диалект арабского языка ( Maġribi (); самоназвание  (ad-)dārija, дословно «диалект»; также Дарижа) — разговорная разновидность арабского языка, распространённая в Марокко.

Официальным языком королевства Марокко является арабский литературный язык. Однако в действительности уровень распространения и использования местного диалекта среди жителей Марокко очень высок. Литературный арабский используется, иногда наряду с французским, в формальной обстановке, на письме, в образовании и СМИ. В остальных сферах практически безраздельно первенствуют дарижа и, в меньшей степени, берберские языки. Диалект официально бесписьменен, однако иногда встречается запись разговорного языка для передачи специфики местной речи как с помощью арабского письма, так и латиницей.

Лексически и грамматически марокканский дарижа довольно далеко отстоит от литературного арабского и практически не понятен носителям других (немагрибских) арабских диалектов.

В лексике заметно некоторое влияние испанского и, в большей степени, французского языков.

Марокканский арабский подразделяется на четыре основных диалекта. В городском диалекте (мдини) Феса, Рабата, Сале и Тетуана заметно влияние андалусийского арабского. Горный диалект (джебли) встречается в основном на северо-западе и заключает в себе некоторые черты древнейшего амазиге, берберского языка коренного населения. Бедуинский диалект (аруби) развился в общинах, расположенных по атлантическому побережью в долинах (Гарб, Шавия, Дуккала и других); также встречается внутри страны в долинах (Хауз близ Марракеша, Тадла и Сус). Четвёртый — диалект хассания, используется в некоторых районах пустыни Сахара.

История 
Арабский язык пришёл в Марокко в несколько этапов: в VII веке с войсками Окба бен Нафи. Затем новый импульс для развития языка был дан в IX веке с основанием университета при мечети Аль-Карауин в Фесе. В XII—XIII веках в Марокко переселились арабские племена бедуинов хилали и маакили, а в XIV веке, в результате Реконкисты, — андалусийские арабские племена.

Фонетика

Газеты 
В настоящее время по меньшей мере три газеты издаются на марокканском диалекте арабского языка. Журнал «Телькель» печатается также и в марокканско-арабской версии, именуемой «Nichane».

Существует также бесплатный еженедельный журнал, полностью издаваемый на «стандартном» марокканском диалекте: «Хбар Блядна» («Новости нашей страны»).

Примечания

Литература

См. также 
 Алжирский диалект арабского языка
 Арабский литературный язык
 Дарижа
 Еврейско-марокканский язык
 Разновидности арабского языка
 Хассания

Языки Марокко
Диалекты арабского языка